Die Bahnstrecke Mannheim–Weinheim–Heidelberg–Mannheim besteht aus

 der Bahnstrecke Mannheim–Weinheim
 der Bahnstrecke Weinheim–Heidelberg
 der Bahnstrecke Mannheim Kurpfalzbrücke–Edingen–Heidelberg

Spurweite 1000 mm
Oberrheinische Eisenbahn
Bahnstrecke in Baden-Württemberg
Bahnstrecke in Hessen
Verkehrsbauwerk im Rhein-Neckar-Kreis